Heimo Pfeifenberger (Zederhaus, Salzburg, 29 de dezembro de 1966) é um ex-futebolista e treinador de futebol austríaco. Disputou as Copas de 1990 e 1998 pela Seleção Austríaca de Futebol.

Carreira
Após jogar nas categorias de base do USV Zederhaus, de sua cidade natal, Pfeifenberger estreou profissionalmente em 1987, no Austria Salzburg (atual Red Bull Salzburg), equipe onde obteve maior destaque em sua carreira - foram três passagens: entre 1987-88, entre 1992-96 (quando o clube se chamava Wüstenrot Salzburg) e 1998-2005. Em todas, o atacante disputou 243 partidas e marcou 86 gols.

Defendeu ainda Rapid Viena e Werder Bremen antes de encerrar sua carreira pela primeira vez, em 2005, seguindo no Red Bull Salzburg para treinar as categorias de base. Voltou aos gramados em 2007, para jogar no SV Seekirchen 1945 (4 jogos e 4 gols marcados) e interrompeu novamente a carreira para treinar o SV Grödig, onde chegou a atuar em duas partidas e marcar um gol, despedindo-se dos gramados no mesmo ano.

Deixou o Grödig em 2009, para ser assistente na Seleção sub-21 da Áustria, onde permaneceu por um ano. Treinaria novamente o Grödig entre 2010 e 2012, passando a comandar o SC Wiener Neustadt a partir desde então.

Títulos 
 Campeonato Austríaco (2): 1994, 1995

Prêmios individuais 
 Futebolista Austríaco do Ano: 1994
 Artilheiro do Campeonato Austríaco: 1994 (14 gols)

Futebolistas da Áustria
Treinadores de futebol da Áustria
Futebolistas do SK Rapid Wien
Futebolistas do Sportverein Werder Bremen
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998